Rottehale har flere betydninger:

Hovedbetydning
 Rottehale – Rottens hale.

Frisure
 Rottehale (frisure)

Dyr
 Rottehale (larve)

Planter
 Rottehale (Phleum)
 Rottehale radise

Værktøj
 Rottehale (fil)